DDR steht für:
 Deutsche Demokratische Republik, ehemaliger mitteleuropäischer Staat und zugleich Teilstaat in Deutschland
 Dance Dance Revolution, Videospielreihe von Konami
 Data Direction Register, spezielles Ein-/Ausgaberegister in einem Computer, siehe Register (Computer)
 DDR (Band), deutsch singende norwegische Rockband
 Developers Diversified Realty, amerikanisches Shoppingcenterunternehmen mit über 700 eigenen Einkaufszentren
 Dial on Demand Routing, Technik, die zum Beispiel unter ISDN verwendet wird, um Kosten zu sparen
 Direct to disk recording, digitaler Direktschnitt
 Disarmament, Demobilisation and Reintegration, Strategie zur Friedenserhaltung und -wiederherstellung im Rahmen der Vereinten Nationen, siehe Friedenstruppen der Vereinten Nationen
 Disko Democratic Republic, grönländische Band
 Double Data Rate, Übertragungstechnik für Datenbusse
 DDR-SDRAM, dazu kompatible Bauart von Speicherbausteinen
 Dynamic Data Routing, Protokoll auf OSI-Layer 3, das von Apple verwendet wird

DDr. steht für:
 Doktor #Sonstige Doktorgrade, Person mit einem theologischen und einem weiteren Doktorgrad
 Doppeldoktorat, inoffizielle österreichische Abkürzung

ddr steht für:
 Dhudhuroa (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache aus Victoria (Australien)

Siehe auch:

Abkürzung